Myrberg est un patronyme porté notamment par :

 Lars Myrberg (1964-), boxeur suédois ;
 Pekka Myrberg (1892-1976), mathématicien finlandais.